Марне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Административный центр кантона Марне. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70334.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 20 км западнее Безансона, в 50 км к юго-западу от Везуля.

На юге коммуны протекает река Оньон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1380 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 873 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 660 были экономически активными, 213 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 73,5 %). Из 660 активных жителей работали 617 человек (325 мужчин и 292 женщины), безработными были 43 (21 мужчина и 22 женщины). Среди 213 неактивных 66 человек были учениками или студентами, 97 — пенсионерами, 50 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Исторический памятник с 1926 года
  (XIII век). Исторический памятник с 2002 года
 Отель «Терье-де-Сантан», ныне мэрия (XVI век). Исторический памятник с 1915 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона